Nectria – rodzaj grzybów
 Nectria – rodzaj rozgwiazd